Саландра () — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Антонио Саландра (1853-1931) — итальянский политик. Премьер-министр Италии (1914—1916).

Топоним 
 Саландра —  коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Матера.